Круз де Каминос има више значења:

 Круз де Каминос, Ла Круз дел Сауз (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Круз де Каминос (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Круз де Каминос (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Круз де Каминос (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Круз де Каминос, Ентронке Хераваро (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Круз де Каминос (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Круз де Каминос, Камило Монтоја (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику